William Abadie, né en 1977 à Saint-Raphaël (Var), est un acteur français, notamment connu pour interpréter Antoine Lambert dans la série Netflix, Emily in Paris.

Biographie 
Né en 1977 à Saint-Raphaël sur la Côte d’Azur, il passe la majeure partie de son enfance dans le petit village alpin Megève, près de la frontière entre la Suisse et l'Italie. 

Il fait sa première rencontre avec le théâtre lorsqu'il commence à fréquenter une actrice dans sa vingtaine. Travaillant alors dans un restaurant, il décide de s'inscrire dans un conservatoire du  à Paris, l'école Claude Mathieu. N'étant pas assez prêt, l'expérience ne fut pas concluante.

Il part s'installer à New-York à l'âge de 25 ans. Il s'inscrit à l'Institut Lee Strasberg sur les recommandations d'un ami y ayant passé un atelier d'été.

Carrière 
Il fait ses tous premiers débuts à la télévision dans un épisode de Sex and the City, où il incarne un vendeur et ami de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Il enchaîne ensuite de nombreuses séries télévisées populaires comme Urgences, Ugly Betty, Les Experts : Manhattan ou encore Newport Beach, où il joue de petits rôles lors d'un épisode.

De 2007 à 2009, il interprète le rôle de Roman, le beau-père français de Blair Waldorf (Leighton Meester) dans la série télévisée à succès Gossip Girl.

En 2010, il tient le rôle du mari français de Jen Clark (Sara Foster), dans 90210, le temps d'un épisode. 

En 2013, il apparaît dans 5 épisodes de la série télévisée Homeland.

Depuis 2020, il tient un rôle récurrent dans la série Netflix Emily in Paris, celui d'Antoine Lambert, un séduisant propriétaire d'une maison de parfum française.

En 2022, il rejoint 2 épisodes de la série télévisée And Just Like That..., suite de Sex and the City de Darren Star.

Filmographie

Cinéma 

 2002 : Infidèle : un passant
 2006 : La Panthère rose : Bizu
 2007 : Resident Evil: Extinction : l'envoyé français
 2008 : My Sassy Girl : Jean-Jacques
 2008 : Les Arnaqueurs VIP : Gurmukh
 2008 : Attraction : Joseph
 2009 : Fais-leur vivre l'enfer, Malone ! : un beau garçon
 2014 : Une semaine ordinaire : le concierge
 2020 :  : Père Lassale

Télévision 

 2003 :  Sex and the City : Tony
 2003 : Urgences : David
 2006 : Ugly Betty : Philippe Michel
 2006 : Les Experts : Manhattan : Michel Hetu
 2006 : Newport Beach : Jean Claude
 2007 : Entourage : le manager de l'hôtel
 2007 : Samantha qui ? : René
 2007-2009 : Gossip Girl : Roman (2 épisodes)
 2008 : Chuck : Guy Lafleur
 2008 : Cashmere Mafia : Gérard Dumais (2 épisodes)
 2009 : Royal Pains : Javier Santos
 2010 : 90210 : Olivier
 2011 : Pan Am : Gasper
 2013 : FBI : Duo très spécial : Henri
 2013 : Blue Bloods : Alex Schecter
 2013 : Homeland : Alan Bernard (5 épisodes)
 2014 : Person of Interest : Christos Sevon
 2014 : Mentalist : Hugo Joubert
 2015 : Madam Secretary : l'Ambassadeur de Suisse Claude Wuthrich
 2016 : Gotham : Dr. Maxwell Symon
 2019 : Sweetbitter : Étienne
 depuis 2020 : Emily in Paris : Antoine Lambert (10 épisodes)
 2022 : And Just Like That… : Zed (2 épisodes)

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de cinéma
Acteur français de télévision
Naissance en 1977
Naissance à Saint-Raphaël (Var)